La Supercoppa ABA Liga 2018 è la 2ª Supercoppa di Lega Adriatica, organizzata dalla ABA Liga.

Squadre 
Si è disputata tra il 20 e il 23 settembre 2018 presso il Laktaši Sports Hall di Laktaši, basandosi sui risultati della ABA Liga 2017-2018. Le squadre qualificate sono le migliori sette più la squadra ospite.

 Budućnost VOLI
 Crvena zvezda mts
 Cedevita
 Mornar

 Partizan NIS
 Zadar
 Petrol Olimpija
 Igokea (squadra ospite)

Tabellone

Finale

Note

Voci correlate 
Lega Adriatica 2018-2019

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Supercoppa ABA Liga